

Cinema 
 Magnús – film del 1989 diretto da Þráinn Bertelsson
 Magnus – film del 2007 diretto da Kadri Kõusaar
 Magnus – ducumentario del 2016 diretto da Benjamin Ree

Letteratura 
 Magnus – romanzo di George Mackay Brown del 1973
 Magnus – romanzo di Sylvie Germain del 2005

Personaggi 
 Magnus – il "cacciatore di robot", protagonista dell'omonima serie a fumetti creata da Russ Manning nel 1963
 Magnus – personaggio della saga delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
 Magnus Chase – protagonista della trilogia Magnus Chase e gli Dei di Asgard di Rick Riordan
 Magnus Bane – personaggio della saga Shadowhunters

Persone 
 Magnus di Livonia
 Magnus V di Norvegia
 Magnus – pseudonimo di Roberto Raviola, fumettista italiano
 Magnus – wrestler britannico
 Heinrich Magnus (1802-1870) – chimico e fisico tedesco
 Hugo Magnus (1842-1907) - oculista tedesco
 Maggi Júlíusson Magnús – medico islandese
 Sandra Magnus – astronauta statunitense
Magnus Carlsen – scacchista norvegese

Altro 
 Magnus – variante del nome proprio di persona Magno
 Magnus – gruppo musicale di musica elettronica belga
 Daewoo Magnus – automobile della Daewoo
 Effetto Magnus – effetto della variazione della traiettoria di un corpo rotante in un fluido in movimento

Pagine correlate 
Magno
Magnus I
Magnus II
Magnus III
Magnus IV

Altri progetti